Царёв-Бори́сов — топоним.

 Царёв-Борисов — город Русского государства на землях Дикого поля (у впадения реки Оскол в реку Северский Донец), сооружён по указу Бориса Годунова в 1599 году
 Царёв-Борисов городок — город на реке Протва в 20 км от Можайска, задуманный как резиденция Бориса Годунова, сооружён в 1598 году

Примечания